Koulwéogo kan syfta på följande platser:

Burkina Faso 

 Koulwéogo (ort, lat 12,48, long -0,90), Plateau-Central, 
 Koulwéogo (ort, lat 12,32, long -0,65), Plateau-Central, 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar